Regal Welsh Open 1993 – druga edycja turnieju Welsh Open, zaliczanego do światowego rankingu snookerowego. Odbywał się w dniach 21 stycznia – 6 lutego 1993 roku. Areną zmagań, podobnie jak przed rokiem było Newport Centre w Walii. Obrońca tytułu z 1992, Szkot Stephen Hendry przegrał w 3 rundzie z Anglikiem Nigelem Bondem. Zwycięzcą turnieju został Irlandczyk Ken Doherty, który pokonał w finale reprezentanta Szkocji Alana McManusa 9–7. Było to jego pierwsze zwycięstwo w turnieju rankingowym w karierze. Po meczu Doherty odebrał czek na sumę 27 500 funtów szterlingów.

Drabinka turniejowa 
Na podstawie:

Fazy wstępne

Fazy finałowe 

Rozstawienia w drabince turniejowej sporządzono na podstawie miejsc zajmowanych przez zawodników w rankingu światowym na początku sezonu 1992/1993.

Brejki stupunktowe 
Na podstawie:

 140, 132, 118  Alan McManus
 135, 110  David McLellan
 134, 121  Scott MacFarlane
 129  Jamie Burnett
 127, 112, 109, 107  Ken Doherty
 126, 103  Jimmy White
 125, 119  Stefan Mazrocis
 122  Tony Wilson
 120  Stephen Hendry
 119  Troy Shaw
 119  Stephen Taylor
 118  Craig Edwards
 117  Shokat Ali
 117  James Wattana
 116  Mehmet Husnu
 116  Karl Broughton
 114  John Parrott
 112  Nigel Bond
 111  Peter Tolen
 111  Alex Higgins
 110  Mark Davis
 109  Micky Roughan
 108  Ronnie O'Sullivan
 108  John Higgins
 107  Shaun Mellish
 106  Nick Terry
 106  Chris Henry
 102  Tony Chappel
 102  Steve Campbell
 101  Steve Davis
 101  Nick Dyson
 100  Steve James
 100  Jim Wych
 100  Antony Bolsover
 100  Alain Robidoux

Przypisy 

Rankingowe turnieje snookerowe
Welsh Open
1993 w sporcie
1993 w Walii